OMG! Ubuntu! est un blogue anglophone à propos d'Ubuntu destiné au grand public. Il fournit des informations sur la distribution Linux Ubuntu et certains logiciels libres.

Historique 
OMG! Ubuntu! a été créé le  et est géré par Ohso Media Ltd. depuis le .

Notoriété 
Au , OMG! Ubuntu! a plus de  sur Facebook, a plus de  sur Twitter,  à son flux RSS, a plus de  utilisateurs de son application Android, transfère  de données ou plus par jour, et a plus de 1,2 million de visiteurs uniques par mois. Il est environ à la  position dans le classement mondial d'Alexa Internet. Selon ce même classement, il est encore plus populaire dans d'autres pays, comme l'Ouganda, où sa position se situe autour de .

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Ubuntu

Lien externe 
 

Ubuntu
Blog
Site web en anglais
Site web sur les logiciels libres
Site web sur l'informatique
Site web britannique